Shinjuku-Linie ist der Name folgender Eisenbahnlinien:
 Seibu Shinjuku-Linie
 Shōnan-Shinjuku-Linie
 Toei Shinjuku-Linie